Réseau express régional, het regionale treinennetwerk rond Parijs
de Franstalige naam van het Gewestelijk ExpresNet (GEN), het regionale treinennetwerk rond Brussel
ruw endoplasmatisch reticulum, een structuur in het cytoplasma van een cel